Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1999- odbywały się w dniach 18 - 26 lipca 1999 roku w Szwecji.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

O trzecie miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1999 została reprezentacja Portugalii.

1999
1999 w piłce nożnej